{{Infobox animanga personaje serie
|serie = InuYasha
|nombre = Sango
|otrosnombres = 
|edad = 16 
|altura = 1.68 m.
|peso = 60
|ocupación = Exterminadora de monstruos
|procedencia = 
|tipoextra = Raza
|extra = Humana
|relevancia = Personaje principal
|familia = Shako (abuelo) †Padre †Kohaku (hermano)Miroku (pareja)Kirara 
|seiyu = Houko Kuwashima
|doblador =  Gloria García (hasta ep. 32) María Rosa Guillén (resto) Liliana Barba Maiella Smith (Películas)
}}

 es un personaje de la serie de manga y anime InuYasha y una , con grandes habilidades, y exmiembro de un grupo de exterminadores entrenados.

Sango, como todos los otros niños de su aldea, comenzó a entrenar para dominar el arte de exterminación de yōkais desde muy temprana edad. Su arma preferida es un gran búmeran llamado Hiraikotsu, que está hecho de huesos de yōkai. Hasta el capítulo 488 en el manga, era el único miembro del grupo que carece de poderes sobrenaturales, no es hasta los capítulos 497-499 que ella descubre que su Hiraikotsu ha obtenido algunos de estos poderes.

Historia 
Nació en una aldea de exterminadores de monstruos. Estos fueron llamados -junto con ella y su hermano Kohaku- por un noble para destruir criaturas que acosaban su castillo, aunque resultó ser una trampa en la cual fueron asesinados cruelmente por Kohaku, ya que éste era manipulado por Naraku (el "noble"), siendo ella la única sobreviviente, porque Kohaku también fue asesinado y la aldea destruida al quedar desolada de exterminadores.

Tras ser sepultados todos, Sango sale de su tumba y, a pesar de sus heridas, demuestra haber sobrevivido. Naraku la engaña diciéndole que Inuyasha fue el responsable de la destrucción de la aldea, por lo que Sango fue a enfrentarlo con un fragmento de la perla de Shikon en su espalda, ignorando que este no la curaba como Naraku le dijo, sino que desactivaba su percepción de dolor. Sin embargo, tras luchar con Inuyasha, se aclara el malentendido y desde ese instante Sango busca venganza contra Naraku, uniéndose al grupo para encontrarlo y buscar los fragmentos de la perla.

Después, Naraku resucita a Kohaku con el propósito de obligar a Sango a robar el Colmillo de acero (Tessaiga). Cegada por la desesperación de recuperar a su hermano menor, ella roba la espada de Inuyasha, pero no se la entrega a Naraku, por lo que este obliga a Kohaku a enfrentarse a su hermana mayor, para que así se odien mutuamente. Pero Sango es incapaz de lastimar a su hermano menor, resultando mal herida. Inuyasha, Kagome, Miroku y Shippō van a buscarla, brindándole apoyo, por lo que finalmente decide re-unírseles para derrotar a Naraku.

Situación amorosa 
Sango siente un amor muy fuerte hacia el monje Miroku, uno de sus compañeros de viaje. Él también la ama y prometieron que se casarían, pero como este es un mujeriego, siempre se pone extremadamente celosa. Casi siempre se siente frustrada, porque frecuentemente encuentra a su prometido siéndole infiel. Afortunadamente tiene buenos amigos como Kagome o su mascota Kirara, quienes la apoyan.

Ella sin embargo se mostró muy reacia para aceptar su amor a Miroku desde el principio, notándose solo por algunas actitudes. El monje igual tuvo problemas para hacer saber que el sentimiento era recíproco, pero aun así lo demostró con algunas palabras y con ciertos actos hacia Sango, aunque por lo regular Miroku siempre se la pasa manoseando a la bella exterminadora (que según él lo llamaba "tocarle sus atributos") por lo que ella siempre termina abofeteandolo cada vez que el monje hace eso, inclusive también lo ha hecho con todas las mujeres bonitas que encuentre.

Al final del manga, tres años después de iniciada la historia y habiendo finalmente eliminado a Naraku, Sango se retira de su oficio y se dedica a vivir con Miroku, con quien tuvo 3 hijos.

Armas y utensilios 
Tiene diferentes objetos de ayuda dentro de su traje de exterminadora, como sogas debajo de sus hombreras, etc. Entre estos destacan (junto con su arma gigante):

Hiraikotsu: arma principal, es un enorme bumerán, Fabricado con huesos de monstruos, con el que derriba a la mayoría de sus enemigos.
Sable o espada: arma secundaria, la usa siempre en peleas cuerpo a cuerpo, y cuando no posee su bumerán.
Mascarilla anti-veneno: mascarilla metálica antigás con la cual respira normalmente en atmósferas con veneno.
Esferas de veneno: bolas venenosas con las cuales ataca a monstruos con olfato sensible, un ejemplo es Inuyasha en su primer encuentro. 
Veneno mortal: veneno de color morado contenido en una pequeña concha guardada en su faltriquera. Mata casi al instante.

Referencias 

Personajes de Inuyasha
en:Sango (InuYasha)
ru:Санго (аниме)